Katiuixa (en rus: Катю́ша) és una cançó patriòtica soviètica. La cançó va ser composta el 1938 per Matvei Blànter, i la lletra va ser escrita per Mikhaïl Issakovski. Fou cantada per primera vegada per la popular cantant folklòrica russa Lídia Ruslànova.

Katiuixa és un diminutiu de Iekaterina (Caterina). Aquesta cançó també va donar el nom al llançacoets utilitzat durant la Segona Guerra Mundial.

Lletra

Referències

Enllaços externs 
  Katiuixa en mp3 
  La lletra de Katiuixa 
  Història de la cançó
 Vídeo a YouTube de la cançó, amb subtítols en català, castellà i rus.

Cançons en rus
Composicions musicals del 1938